Пескарь:
 Пескарь — пресноводная рыба.
 Пескарь — река в Архангельской области, приток Ваеньги.
 «Пескарь» — эскадренный миноносец типа «Буйный».
 «Пескарь» — советская дизель-электрическая торпедная подводная лодка (ПЛ) времён до Второй мировой войны.

См. также 
 «Премудрый пескарь»